Western Football League 1895–96 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Western Football League men den første sæson med dette navn, eftersom den i de første tre sæsoner havde heddet Bristol & District League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet reduceret fra 23 til 21 hold, så Divison 1 var blevet reduceret fra 12 til 11 hold, mens Division 2 blev reduceret fra 11 til 10 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af elleve hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC fra Bristol, som dermed vandt ligaen for tredje gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for tredje gang og havde deltagelse af ti hold, heraf seks reservehold for hold i Division 1, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Barton Hill FC, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896